Това е списъкът с епизоди на телевизионния сериал „Смолвил“. В САЩ първият епизод от сериала е излъчен на 16 октомври 2001 г. Първите пет сезона са излъчени по телевизия The WB; след обединението на The WB с UPN през септември 2006 г., „Смолвил“ продължава по новата обединена мрежа, наречена The CW. Сериалът завършва десетия си и последен сезон на 13 май 2011 г. с общо 217 епизода.

До този момент първите шест сезона са достъпни на DVD в Региони 1, 2 и 4, предстоящи да се пуснат в продажба и в други страни.

„Смолвил“ проследява живота Кларк Кент (Том Уелинг) като тийнейджър, докато живее в градчето Смолвил в Канзас в началото на 21 век. Кларк Кент се справя с развиващите му се суперсили (рентгеново зрение, свръх слух и др.), изследването на извънземния си произход и откритието за истинската му съдба. Сериалът се занимава също и с хората в живота на Кларк Кент: човешките му родители Джонатан Кент и Марта Кент; приятелите му Клои Съливан и Пит Рос; неговата колебаеща се любов към Лана Ланг; приятелството му с младия Лекс Лутър и как то постепенно се превръща в легендарната им враждебност.

Сезони

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Сезон 7

Сезон 8

Сезон 9

Сезон 10

Вижте също 
 Смолвил (сериал)
 Герои от Смолвил

Външни препратки 
 Официалният уебсайт на „Смолвил“
 
 
 Криптонсайт
 Smallville/Смолвил - Bulgaria 

Епизоди
Смолвил
Смолвил